Heptaulacus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant 1842. Enligt Catalogue of Life ingår Heptaulacus i familjen Aphodiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen bladhorningar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Skalbaggar